New Frontier Party steht für:

 Neue Fortschrittspartei, Partei in Japan
 Saenuri-Partei, Partei in Südkorea